Ovo je popis država/teritorija po gustini naseljenosti, koja se računa kao broj stanovnika po kvadratnom kilometru. U površinu se računaju i kopnene vode (jezera, reke).

Tabela

Tabela (nastavak)

Analize 

Države/teritorije koje su najgušće naseljene države među svim državama/teritorijama njihove veličine ili većima 
(tj. nijedna druga država/teritorija nije istovremeno i veća i gušće naseljena od njih), složene po rastućoj površini i opadajućoj gustini: 
Makao, Hong Kong, Bangladeš, Japan, Indija, Kina, Sjedinjene Američke Države, Rusija. 
Ako uzmemo u obzir samo nezavisne države, umesto prva dva člana tog popisa dolaze Monako i Singapur.

Države/teritorije koje su najređe naseljene države među svim državama/teritorijama njihove veličine ili većima 
(tj. nijedna druga država/teritorija nije istovremeno i veća i ređe naseljena od njih), složene po rastućoj površini i rastućoj gustini: 
Grenland, Australija, Kanada, Rusija. 
Ako Grenland ne računamo kao državu, na njegovo mesto dolazi Mongolija.

Густина насељености